Ка́рбышево — топоним:

 Карбышево — деревня в Томской области.
 Карбышево I — станция главного хода Транссиба в городе Омске.
 Карбышево II — станция ветки «Омск — Иртышское» в городе Омске.

См. также 
 Карбышев